boogjes-eikenmineermot
 bruine eikenmineermot
 gewone eikenmineermot
 late eikenmineermot
 variabele eikenmineermot
 zwarte eikenmineermot
 zwartkopeikenmineermot